Вторгнення в затоку Лінґайєн — десантна операція військ Союзників на чолі США 6-9 січня 1945 року, частина Філіппінської кампанії 1944—1945 років Тихоокеанського театру бойових дій Другої світової війни. Вранці 6 січня 1945 року підрозділи ВМФ США під командуванням адмірала Джессі Олдендорфа наблизилися до затоки Лінґайєн. Кораблі ВМС США та ВМС Австралії розпочали триденний обстріл японських позицій вздовж затоки Лінґайєн на острові Лусон. 9 січня 6-а армія США висадилася на плацдармі довжиною 20 миль (32 км) між містами Лінґайєн та Сан-Фабіан.

Джерела 
 PacificWrecks.com Lingayen Gulf 

Лінга
Конфлікти в 1945
Битви США в Другій світовій війні
Битви Японії у Другій світовій війні
Битви Австралії в Другій світовій війні
Битви на Тихому океані
Війни Філіппін
Ілокос
Історія Філіппін
Січень 1945
Події 6 січня
1945 на Філіппінах